personen (achternaam)
 Daniela Gassmann (1964) - voormalige zwitserse mountainbikster
 Franz Josef Amatus Gassmann (1812-1884) - Zwitserse drukker, uitgever en redacteur
 Leopold Gassmann (1729-1774) - Boheemse componist
 Ruth Gassmann (1935-2020) - Duitse actrice 

Overig
 Gaßmann Strolch - historisch scootermerk uit Duitsland